Cul-de-lampe oder Cul de lampe bezeichnet:

 in der Architektur einen Abhängling
 in der Typografie ein Abschlusszeichen, das ans Ende eines Kapitels oder Buchs gesetzt wird, siehe Cul-de-lampe (Typografie)